Jesús Salas puede referirse a:

 Jesús María Salas Larrazábal: Doctor Ingeniero Aeronáutico. Historiador.
 Jesús Salas Barraza: militar mexicano que participó en la Revolución mexicana.